Pärlresedor (Oligomeris) är ett släkte av resedaväxter som beskrevs av Jacques Cambessèdes. Pärlresedor ingår i familjen resedaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Resedaväxter